Починки (вар. починок) — новая пашня в лесу, новое поселение.

 Починки — день русского народного календаря.

Населённые пункты в России 
Владимирская область
 Починки — деревня, Гороховецкий район
 Починки — деревня, Гусь-Хрустальный район

Ивановская область
 Починки — деревня, Ивановский район
 Починки — деревня, Юрьевецкий район

Калужская область
 Починки — деревня, городской округ город Калуга

Костромская область
 Починки — деревня, Макарьевский район

Мордовия
 Починки — село, Большеберезниковский район

Москва
 Починки — деревня, Троицкий административный округ

Московская область
 Починки — село, городской округ Егорьевск
 Починки — деревня, Можайский район
 Починки — деревня, Ногинский район
 Починки — деревня, Раменский район
 Починки — деревня, Солнечногорский район
 Починки — деревня, Ступинский район, городское поселение Ступино
 Починки — деревня, Ступинский район, сельское поселение Семёновское
 Починки — деревня, Шатурский район
 Починки — деревня, городской округ Шаховская

Нижегородская область
 Починки — деревня, Вознесенский район
 Починки — деревня, Ковернинский район
 Починки — село, Починковский район
 Починки — село, Шатковский район

Новгородская область
 Починки — деревня, Поддорский район

Пермский край
 Починки — деревня, Ординский район

Псковская область
 Починки — деревня, Куньинский район
 Починки — деревня, Локнянский район
 Починки — деревня, Новосокольнический район

Смоленская область
 Починки — деревня, Новодугинский район

Тверская область
 Починки — деревня, Калининский район
 Починки — деревня, Кашинский район
 Починки — деревня, Ржевский район, сельское поселение Победа
 Починки — деревня, Ржевский район, сельское поселение Чертолино
 Починки — деревня, Сандовский район

Тульская область
 Починки — деревня, Куркинский район, муниципальное образование Михайловское
 Починки — деревня, Куркинский район, муниципальное образование Самарское

Удмуртия
 Починки — деревня, Юкаменский район

Ярославская область
 Починки — деревня, Большесельский район
 Починки — деревня, Некоузский район
 Починки — деревня, Переславский район
 Починки — деревня, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение
 Починки — деревня, Ярославский район, Курбское сельское поселение, бывший Меленковский сельский округ
 Починки — деревня, Ярославский район, Курбское сельское поселение, бывший Рютневский сельский округ
 Починки — посёлок в Ярославле

Станции 
 Починки — станция Горьковской железной дороги.

См. также 
 
 Выселок (населённый пункт)